Sultani, dérivé du titre arabe et turc sultan, peut faire référence à :

Patronyme 

 Jinane Chaker-Sultani Milelli, éditrice et auteur française

Prénom 
 Sultani Makenga, militaire congolais, un des chefs du mouvement du 23 Mars (M23) en 2012-2013

Titre 

 Nashid as-Salaam as-Sultani (arabe : نشيد وطني عماني, français : Hymne du sultan), l'hymne national d'Oman

Autres  
 Sultani ou soultani, ancienne monnaie ottomane et tunisienne
 Plusieurs institutions fondées par les sultans ottomans dont :
 Lycée de Galatasaray, à l'origine Mekteb-i Sultani
 Kanunname-i Sultani, recueil de législation du sultan Mehmed II

Patronyme arabe